Gilberto Yearwood – allenatore di calcio e calciatore honduregno
Richard Yearwood – doppiatore, direttore del doppiaggio, attore caratterista e produttore canadese
Trisha Yearwood – cantante statunitense
Wayne Yearwood – cestista e allenatore di pallacanestro canadese